El término Eurimedonte puede referirse a:

Figuras históricas 
 Eurimedonte, estratego ateniense durante la Guerra del Peloponeso.
 Eurimedonte de Mirrinunte, padre del filósofo ateniense Espeusipo.
 Eurimedonte el hierofanta, que denunció a Aristóteles por no honrar a los dioses.

Personajes de la mitología griega 
 Eurimedonte, en la mitología griega, fue uno de los Gigantes, hijo de la diosa Gea y del dios Urano. 
Eurimedonte, auriga de Agamenón que murió a manos de Egisto.
Eurimedonte, sirviente de Néstor.
Eurimedonte, hijo de Dioniso y Ariadna, uno de los Argonautas.
Eurimedonte, uno de los cuatro hijos de Minos y la ninfa Pareia.
Eurimedonte, uno de los Cabiros, gemelo de Alcón e hijo de Hefesto.
Eurimedonte, posible padre de Ciniras.
Eurimedonte, padre de Andrómaca.

Geografía 
 Eurimedonte, río Eurimedonte, el actual Köprü Çay, situado en la provincia de Antalya, en Turquía. 

Batallas:
 Batalla del Eurimedonte (466 a. C.)
 Batalla del Eurimedonte (190 a. C.)

Astronomía 
5012 Eurimedonte, asteroide